Pyrethrum puede referirse a:

 el nombre común de la planta Chrysanthemum cinerariaefolium; o
 el del género botánico Tanacetum''.